Hant steht für:
 Langzeichen (ISO-15924-Code), traditionelle Langzeichen der chinesischen Schrift
 Claus Peter Hant (* 20. Jahrhundert), deutscher Film- und Buchautor

Siehe auch:
 Handt
 Hand (Begriffsklärung)

Abkürzung